O Campeonato Primera B de 1991, oficialmente "Liga Concasa" por motivos de patrocínio, (organizado pela Divisão Maior do Futebol Colombiano) foi a 1º edição do campeonato de futebol de segundo escalão de Colômbia. Os clubes jogavam em dois grupos de cinco partidas de ida e volta, na primeira e segunda fases. Os quatro melhores na soma dos dois torneios se classificavam para um quadrangular. O campeão é ascendido ao Campeonato Colombiano de Futebol de 1992.

Participantes

Campeão

Campeonato Colombiano de Futebol - Segunda Divisão
Desporto na Colômbia em 1991